Liberdade
Ou ainda:
Livre (moeda)
LIVRE (partido político), partido político português
Livre (álbum de Jorge Vercillo)
Livre (álbum de Liah)
Livre (álbum de Rose Nascimento)
Livre, álbum de Voz da Verdade
Livre (filme)
Hammers Over the Anvil - filme chamado "Livre" no Brasil